Усу́бов () — азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Усубов, Ибрагим-Ага Муса-Ага оглы (1872—1920) — российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор.
 Усубов, Рамиль Идрис оглы (род. 1948) — Секретарь Совета безопасности Азербайджана (с 2019 года).
 Усубов, Рухид Искендер оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.

Усубова